Рио Комал има више значења:

 Рио Комал (Санта Лусија Мијаватлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Комал (Санто Доминго Нукса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику